Билта () — село в Румунії, у повіті Горж. Входить до складу комуни Рунку.
 Билта () — село в Румунії, у повіті Долж. Адміністративно підпорядковується місту Філіаші.